Об'єкти NGC
Жертовник (сузір'я)
Галактики